Yangchun bezeichnet:

 Yangchun (阳春市), Stadt in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yangchun (Jiang’an) (阳春镇), Großgemeinde im Kreis Jiang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yangchun (Nanzheng) (阳春镇), Großgemeinde im Kreis Nanzheng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yangchun (Yi’an) (阳春乡), Gemeinde des Kreises Yi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang